El término Vesióloye (en kazajo y ) puede referirse a:

Vesióloye (Akmola), localidad de la provincia de Akmola.
Vesióloye (Almaty), localidad de la provincia de Almaty.
Vesióloye (Kazajistán Oriental), localidad de la provincia de Kazajistán Oriental.
Vesióloye (Kazajistán Septentrional), localidad de la provincia de Kazajistán Septentrional.

Vesióloye (Altái), localidad del krai de Altái.
Vesióloye (Amur), localidad del óblast de Amur.
Vesióloye (Belgorod), localidad del óblast de Belgorod.
Vesióloye (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado.
Vesióloye (Gorodovikovsk, Kalmukia), localidad del raión de Gorodovidovsk de la república de Kalmukia.
Vesióloye (Yashaltá, Kalmukia), localidad del raión de Yashaltá de la república de Kalmukia.
Vesióloye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
Vesióloye (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk.
Vesióloye (Kursk), localidad del óblast de Kursk.
Vesióloye (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk.
Vesióloye (Osetia del Norte), localidad de la república de Osetia del Norte - Alania.
Vesióloye (Stávropol), localidad del krai de Stávropol.
Vesióloye (Tambov), localidad del óblast de Tambov.
Vesióloye (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk.

Otros 

Estación de Vesióloye, estación del ferrocarril del Cáucaso Norte, en Vesióloye, en el sur de Rusia.

''Para su equivalente en bielorruso véase Vesiólaye, y para su equivalente en ucraniano, véase Vesele.